Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 500 méteres versenyszámát február 10-én rendezték. Az aranyérmet a keletnémet Christa Rothenburger nyerte meg. A Magyarországot képviselő Hunyady Emese a 19. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

N00500